Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2016 – ósma edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 5–10 września 2016 w Bangkok Convention Center w Bangkoku.

Nagrody 
W turnieju za zajęcie danego miejsca przewidziano następujące nagrody finansowe:
 Zwycięzca: 2 500 000 baht
 II miejsce: 1 000 000 baht
 Półfinał: 500 000 baht
 Ćwierćfinał: 250 000 baht
 Ostatnia 16: 125 000 baht
 Ostatnia 32: 62 500 baht
 Faza grupowa: 31 250 baht

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A 

 Thepchaiya Un-Nooh 5-2 Mohammed Shehab
 Mark Davis 5-0 Ishpreet Chadha
 Rod Lawler 1-5 Lukas Kleckers
 Thepchaiya Un-Nooh 5-3 Lukas Kleckers
 Mark Davis 5-1 Rod Lawler
 Ishpreet Chadha 5-3 Mohammed Shehab
 Thepchaiya Un-Nooh 5-4 Rod Lawler
 Mark Davis 5-4 Mohammed Shehab
 Ishpreet Chadha 5-2 Lukas Kleckers
 Thepchaiya Un-Nooh 1-5 Ishpreet Chadha
 Rod Lawler 4-5 Mohammed Shehab
 Mark Davis 5-2 Lukas Kleckers
 Thepchaiya Un-Nooh 0-5 Mark Davis
 Rod Lawler 5-2 Ishpreet Chadha
 Mohammed Shehab 2-5 Lukas Kleckers

Grupa B 

 Martin Gould 5-0 Basem Eltahhan 
 Liang Wenbo 5-0 Chau Hon Man
 Michael Holt 4-5 Akani Songsermsawad
 Martin Gould 0-5 Akani Songsermsawad
 Liang Wenbo 5-3 Michael Holt
 Chau Hon Man 4-5 Basem Eltahhan
 Martin Gould 5-1 Chau Hon Man
 Michael Holt 5-2 Basem Eltahhan
 Liang Wenbo 3-5 Akani Songsermsawad
 Chau Hon Man 5-4 Akani Songsermsawad
 Liang Wenbo 5-0 Basem Eltahhan
 Martin Gould 5-4 Michael Holt
 Martin Gould 2-5 Liang Wenbo
 Michael Holt 5-2 Chau Hon Man
 Basem Eltahhan 5-4 Akani Songsermsawad

Grupa C 

 Ding Junhui 4-5 Pankaj Advani
 Robert Milkins 5-4 Ryan Thomerson
 Dominic Dale 3-5 Phaitoon Phonbun
 Robert Milkins 5-1 Phaitoon Phonbun
 Ding Junhui 5-1 Phaitoon Phonbun
 Robert Milkins 3-5 Dominic Dale
 Ryan Thomerson 1-5 Pankaj Advani
 Ding Junhui 3-5 Robert Milkins
 Dominic Dale 5-4 Ryan Thomerson
 Pankaj Advani 5-0 Phaitoon Phonbun
 Ding Junhui 0-5 Dominic Dale
 Robert Milkins 4-5 Pankaj Advani
 Ryan Thomerson 1-5 Phaitoon Phonbun
 Ding Junhui 5-1 Ryan Thomerson
 Dominic Dale 0-5 Pankaj Advani

Grupa D 

 Ricky Walden 5-1 Kritsanut Lertsattayatthorn
 David Gilbert 5-2 Ben Woollaston
 Andrew Pagett 3-5 Ahmed Galal
 David Gilbert 5-0 Andrew Pagett
 Ben Woollaston 1-5 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Ricky Walden 1-5 Andrew Pagett
 Ben Woollaston 5-0 Ahmed Galal
 David Gilbert 3-5 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Ricky Walden 5-1 Ahmed Galal
 Ricky Walden 5-1 Ben Woollaston
 David Gilbert 5-4 Ahmed Galal
 Andrew Pagett 2-5 Kritsanut Lertsattayatthorn
 Ricky Walden 1-5 David Gilbert
 Ben Woollaston 5-2 Andrew Pagett
 Ahmed Galal 5-4 Kritsanut Lertsattayatthorn

Grupa E 

 Babar Masih 1-5 James Wattana
 Stuart Bingham 5-1 Babar Masih
 Ryan Day 5-1 Darren Morgan
 Wayne Brown 2-5 James Wattana
 Stuart Bingham 5-2 Darren Morgan
 Wayne Brown 4-5 Babar Masih
 Ryan Day 5-4 James Wattana
 Stuart Bingham 5-1 James Wattana
 Ryan Day 5-1 Wayne Brown
 Darren Morgan 5-4 Babar Masih
 Stuart Bingham 5-0 Ryan Day
 Wayne Brown 5-4 Darren Morgan
 Stuart Bingham 5-2 Wayne Brown
 Ryan Day 5-3 Babar Masih
 Darren Morgan 3-5 James Wattana

Grupa F 

 Joe Perry 5-4 Hesham Abdelhmed
 Michael White 5-3 Sourav Kothari
 Ivan Kakovsky 3-5 Noppon Saengkham
 Joe Perry 5-1 Ivan Kakovsky
 Sourav Kothari 0-5 Noppon Saengkham
 Joe Perry 5-4 Michael White
 Ivan Kakovsky 5-4 Sourav Kothari
 Hesham Abdelhmed 3-5 Noppon Saengkham
 Joe Perry 5-1 Noppon Saengkham
 Michael White 5-0 Ivan Kakovsky
 Sourav Kothari 5-0 Hesham Abdelhmed
 Michael White 5-0 Hesham Abdelhmed
 Ivan Kakovsky 5-4 Hesham Abdelhmed
 Joe Perry 5-1 Sourav Kothari
 Michael White 3-5 Noppon Saengkham

Grupa G 

 Mateusz Baranowski 5-1 Daniell Haenga
 Mark Williams 3-5 Yuan Sijun
 Stephen Maguire 5-3 Daniell Haenga
 Mateusz Baranowski 1-5 Suchakree Poomjaeng
 Mark Williams 5-3 Daniell Haenga
 Mateusz Baranowski 4-5 Yuan Sijun
 Stephen Maguire 4-5 Suchakree Poomjaeng
 Mark Williams 5-1 Mateusz Baranowski
 Stephen Maguire 5-2 Yuan Sijun
 Daniell Haenga 0-5 Suchakree Poomjaeng
 Mark Williams 3-5 Stephen Maguire
 Yuan Sijun 5-3 Suchakree Poomjaeng
 Mark Williams 5-3 Suchakree Poomjaeng
 Stephen Maguire 5-0 Mateusz Baranowski
 Daniell Haenga 2-5 Yuan Sijun

Grupa H 

 Mark Selby 5-3 Keen Hoo Moh
 Matthew Selt 5-2 Peter McCullagh
 Luca Brecel 5-3 Boonyarit Kaettikun
 Mark Selby 4-5 Luca Brecel
 Matthew Selt 5-0 Keen Hoo Moh
 Peter McCullagh 4-5 Boonyarit Kaettikun 
 Matthew Selt 5-3 Boonyarit Kaettikun
 Luca Brecel 5-0 Keen Hoo Moh
 Mark Selby 5-1 Peter McCullagh
 Mark Selby 5-2 Boonyarit Kaettikun
 Matthew Selt 3-5 Luca Brecel
 Peter McCullagh 5-0 Keen Hoo Moh
 Mark Selby 5-3 Matthew Selt
 Luca Brecel w/d-w/o Peter McCullagh
 Keen Hoo Moh 1-5 Boonyarit Kaettikun

Runda finałowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
Sport w Bangkoku
2016 w sporcie
2016 w Tajlandii